Rueil ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Rueil-la-Gadelière, Gemeinde im Département Eure-et-Loir
Rueil-Malmaison, Stadt im Département Hauts-de-Seine
Kanton Rueil-Malmaison im Département Hauts-de-Seine